Хтония — женская форма имени Хтоний:
 Хтония (дочь Колонта) — из Аргоса.
 Хтония (дочь Форонея) — основательница храма Деметры.
 Хтония (дочь Эрехтея) — Афинская героиня.

Имена греческого происхождения